Essert puede referirse a: 

 Essert, comuna de Territorio de Belfort (Francia).
 Essert, comuna de Friburgo (Suiza).